Allkofen ist der Ortsname von

 Allkofen (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Allkofen (Laberweinting), Ortsteil der Gemeinde Laberweinting, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Allkofen (Mintraching), Ortsteil der Gemeinde Mintraching, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch: Alkofen (Begriffsklärung), Alkoven